Kalle Keituri (ur. 25 kwietnia 1984 w Lahti) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu sportowego Puijon Hiihtoseura. Jego trenerem osobistym był Kimmo Kykkänen. Jego debiut w Pucharze Świata miał miejsce w 2002 w Lahti, tam również zdobywał swoje pierwsze punkty tej imprezy. Sezony 2006/2007 i 2007/2008 rozpoczynał od 9. miejsca na inaugurację w Ruce, jednak na innych skoczniach osiągał słabsze rezultaty i szybko tracił miejsce w kadrze. Dopiero w sezonie 2008/2009 wywalczył sobie w niej pewne miejsce. Podczas konkursu indywidualnego z cyklu LGP w Hinterzarten zajął 3. miejsce. Jest to jego pierwsze podium z cyklu LGP jak i PŚ.

Swój rekord życiowy wynoszący 205,5 m, Keituri ustanowił w Planicy w 2005.

Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 21 lutego 2014 w Seefeld, zajmując 28. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. 5 kwietnia 2016 poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Keituriego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2009  Liberec – 29. miejsce (K-90), 31. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2009  Liberec – 6. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 30. miejsce
 2002  Schonach – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 55.
 2007 – 35.
 2008 – 19.
 2009 – 28.
 2010 – 4.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 38.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofshofen – 12 stycznia 2002 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 23 lutego 2002 (2. miejsce)
  Lauscha – 29 stycznia 2005 (2. miejsce)
  Lauscha – 30 stycznia 2005 (3. miejsce)
  Brotterode – 12 lutego 2005 (2. miejsce)
  Brotterode – 13 lutego 2005 (1. miejsce)
  Westby – 20 lutego 2005 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Falun – 31 sierpnia 2002 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińscy olimpijczycy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Lahti